Allemão se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Francisco Freire Allemão e Cysneiro
 Manoel Allemão